Байсарович — українське прізвище.

Відомі носії:
 Байсарович Андрій Володимирович (*1969) — колишній український футболіст, воротар та футбольний арбітр.
 Байсарович Володимир Миколайович (1943—2016) — колишній радянський футболіст та український футбольний тренер.

Українські прізвища